William Amherst, 1.º Conde de Amherst
 William Amherst, 2.º Conde de Amherst
 William Amherst, 3.º Conde de Amherst

Desambiguações de antropônimos